Список телевізійних каналів, заборонених для ретрансляції на території України

 Первый канал. Всемирная сеть
 Росія-1
 НТВ Мир
 ТНТ
 Петербург-5
 Звезда
 РЕН ТВ
 Life News
 RT
 РТР Планета
 Росія-24
 TVCI
 РБК-ТВ
 История
 365 дней
 24 техно
 Мир 24
 Страна
 Оружие
 Дом кино
 Русский Иллюзион
 Многосерийное ТВ
 Иллюзион+
 Феникс+кино
 Комедия ТВ
 Совершенно секретно
 Кто есть кто
 Шансон-ТВ
 Парк развлечений
 Авто плюс
 Кухня ТВ
 КХЛ
 Наука 2.0
 Моя планета
 Телекафе
 Боец
 Время: далекое и близкое
 Настоящее Страшное Телевидение
 Сарафан
 Музыка Первого
 Ocean–TV
 HD Life
 ТДК (Телевизионный Дамский Клуб)
 24 Док
 Детский
 STV
 Индия ТВ
 Здоровое телевидение
 Ля-минор ТВ
 Drive
 Мать и дитя
 RTG TV
 Ретро
 Киноклуб
 Вопросы и ответы
 Усадьба – ТВ
 Домашние животные
 Улыбка ребенка
 Психология 21
 Охота и рыбалка
 Православная телекомпания "Союз"
 Amazing Life
 Look TV
 Мини Муви
 Настоящее Смешное Телевидение
 Footschool TV
 Радость моя
 Мир сериала
 Телерадиосеть Благих Новостей
 Интересное ТВ
 «Карусель»
 «Наш футбол»
 «ТНТ4»
</div>

Примітки 

Проросійські організації в Україні
Телеканали